Haunter kan verwijzen naar:

Haunter (film), een Frans-Canadese bovennatuurlijke filmthriller uit 2013 onder regie van Vincenzo Natali.
Haunter (Pokémon), een soort Pokémon